Авен (), А́венс (, , ):

Топоним 
 Авен () — название нескольких населённых пунктов на севере Франции.

Фамилии 
 Авен, Олег Иванович (1927—1992) — советский и российский учёный в области автоматического управления, член-корреспондент АН СССР.
 
 Авен, Ян Яковлевич (1895—1938) — советский государственный и хозяйственный деятель.

 А́венс, Ха́рий (; 19101976) — советский латвийский актёр.